4-й розыгрыш Чемпионата наций КОНКАКАФ состоялся с 23 ноября по 7 декабря 1969 года в Коста-Рике. В финальной части турнира участвовали 6 сборных, которые в однокруговом турнире определили победителя и призёров.

Отборочный турнир

Стадион

Итоговая таблица

Матчи

Бомбардиры 
3 мяча
  Victor Ruiz
  Cesar Melgar, Marcio Fión

2 мяча
  Cascante, Roy Sáenz, J. Grant
  Regales, Loefstok, Martljin, Adelbert Toppenberg
  Ulrich Haynes

1 мяч
  Carlos Santana, Wálter Elizondo, Wanchope
  Gamboa, Salamanca, Rolando Valdez, Meulens
  Croens
  Francisco Mancilla, Alfonso Sabater, José Crespo, Leopoldo Barba
  Everald Cummings, Keith Douglas
  Delroy Scott, Joshua Hamilton, Largie

Ссылки 
 КОНКАКАФ
 RSSSF

1969